PGP steht als Abkürzung für:

 OpenPGP, ein Standard für die Verschlüsselung und Signierung von Daten
 Permeability glycoprotein, ein Transportprotein der Zellmembran, siehe Multidrug-Resistance-Protein 1
 Personal Genome Project, ein Genomforschungsprojekt aus dem Jahr 2006
 Pretty Good Privacy, ein Verschlüsselungsprogramm
 PGP/MIME, eine Codierung für die PGP-Verschlüsselung von E-Mails
 Preferred Gender Pronouns (seltener: Personal Gender Pronouns), diejenigen Personalpronomen, die eine individuelle Person – auf sich selbst bezogen – bevorzugt (englischer Sprachraum, v. a. Genderqueer-Bereich)

Abkürzung